Чемпионат США по фигурному катанию 2020 (англ. 2020 United States Figure Skating Championships) — соревнование по фигурному катанию среди спортсменов США проводимое Ассоциацией фигурного катания США.

Спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду.

По результатам этого чемпионата была сформирована сборная команда на чемпионат мира, чемпионат четырёх континентов и чемпионат мира среди юниоров.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы на льду

Состав сборной команды 
Составы на чемпионат четырёх континентов и чемпионат мира были объявлены 26 января 2020 года. Спустя три дня Ассоциация фигурного катания США огласила состав участников на юниорское Первенство мира.

Чемпионат четырёх континентов

Чемпионат мира

Чемпионат мира среди юниоров

Примечания

Ссылки 
Результаты чемпионата 

Чемпионаты США по фигурному катанию
2020 год в фигурном катании
Январь 2020 года в США
Фигурное катание в сезоне 2019/2020
Спортивные соревнования в Гринсборо